El término inglés "The end" (en español fin o el fin) puede hacer referencia a alguno de los siguientes significados:

The E.N.D., quinto álbum de Black Eyed Peas.
The End, álbum de Mika Nakashima.
The End, álbum de Red Wine.
The End, canción de The Beatles, del álbum Abbey Road.
The End, canción de The Doors.
The End, canción de Dinger.
The End, canción de Evanescence del EP Evanescence.
The End., canción de My Chemical Romance.
The End, canción de Simple Plan (dedicada al hermano del cantante Pierre Bouvier que sufrió cáncer).
The End, banda argentina tributo a Pink Floyd.
The End, personaje ficticio del videojuego Metal Gear Solid 3: Snake Eater.
The End, película dirigida por Burt Reynolds.
The End, último capítulo de la serie Lost (23 de mayo de 2010).
The End, cortometraje dirigido por Eduardo Chapero-Jackson.
The End, serie de televisión turca.
The End, videojuego de arcade de 1980